1-й Кубок Судирмана (крупнейшее международное соревнование по бадминтону среди смешанных команд) прошёл в 1989 году в Джакарте (Индонезия). Команды были разбиты на группы, в соответствии с их силой согласно рейтингу ВФБ. Победитель группы переходил в следующем году в группу с меньшим номером, занявший последнее место — в группу с большим номером. Команды, занявшие первые два места в первой группе, сразились за кубок в финальном раунде.

Результаты

Финальный раунд

Ссылки 
 Итоги Кубка Судирмана

1989